La Maison Dorée peut renvoyer à :
 La Domus aurea, demeure de l'empereur romain Néron ;
 La Maison dorée de Charleroi ;
 La Maison dorée de Paris ;
 La Maison dorée de Bordeaux ;
 La  de Barcelone, un café-restaurant ;
 La Maison dorée, ancien café-restaurant dansant de la place Bellecour à Lyon ;
 La Maison dorée, ancienne brasserie-restaurant-hôtel de Marseille, situé au 5 rue Noailles ;
La Maison dorée de Samarkand, épisode de bande dessinée de Corto Maltese, conçu par l'Italien Hugo Pratt en 1980.